Ourol kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ourol (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Ourol (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar